Нимфея — род водных растений семейства Кувшинковые (Nymphaeaceae), включающий в себя около 50 видов.
 (875) Нимфея — небольшой, но довольно яркий астероид главного пояса.